{{Taxobox
| type              = dier
| naam              = Whiteiidae
| titelweergave     = 
| status            = uitgestorven
| rl-id             = 
| fossiel           = Trias
| afbeelding        = MHNT - Whiteia woodwardi.jpg
| afbeeldingtekst   = Fossiel van Whiteia woodwardi| rijk              = Animalia
| stam              = Chordata
| superklasse       = Osteichthyes
| klasse            = Sarcopterygii
| orde              = Coelacanthiformes
| taxon             = Familie
| w-naam            = Whiteiidae
| auteur            = Schultze
| datum             = 1993
| typesoort         = 
| afbeeldingII      = 
| afbeeldingIItekst = 
}}

De Whiteiidae zijn een familie van uitgestorven coelacanthide vissen met vlezige ledematen. De twee geslachten van dit taxon, Whiteia en Piveteauia'' leefden ongeveer 250 miljoen jaar geleden in Madagaskar en Canada tijdens het Vroeg-Trias.

Fylogenie 

Uitgestorven vissen
Coelacanthiformes